Passage — пятый студийный альбом американской прогрессивной группы Bloodrock, изданный в ноябре 1972 года.

Перед записью Passage из группы ушли вокалист Джим Ратледж и соло-гитарист Ли Пикенс. На место Ратледжа был приглашен Уоррен Хэм из группы Israfel. Замену Пикенсу искать не стали и Ник Тейлор стал исполнять партии и соло-, и ритм-гитары.

На этом альбоме группа окончательно ушла от своих хард-роковых корней к исполнению прогрессивного рока. Это последний альбом Bloodrock, попавший в американский чарт, он занял 104 строчку.

Песня «Thank You Daniel Ellsberg» посвящена американскому военному аналитику Даниэлю Эллсбергу.

Список композиций

Участники записи 
 Уоррен Хэм — вокал, флейта, саксофон
 Ник Тейлор — соло-гитара, бэк-вокал
 Стиви Хилл — клавишные, бэк-вокал
 Эд Гранди — бас-гитара, бэк-вокал, продюсер
 Рик Кобб — ударные
 Питер Гранет — продюсер

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Bloodrock
Альбомы Capitol Records